Ablagemappe steht für:
 Mappe/Hefter zur Sammlung in der Registratur (Akten) abzulegender Dokumente
 in der IT Synonym für die Zwischenablage